Наумов или Наумова је презиме које може да се односи на следеће људе:
 Благоја Фотев
 Марија Наумова
 Радомир Наумов
 Стеван Наумов Стив